Mellum bezeichnet

 die Insel Mellum

 verschiedene Schiffe, darunter:
 eine deutsche Rennyacht, siehe Mellum (Schiff, 1935)
 ein Mehrzweckschiff der deutschen Küstenwache, siehe Mellum (Schiff, 1983)
 das später in Kaatje umbenannte Tochterboot des Seenotkreuzers Eiswette der 23,3-Meter-Klasse der DGzRS, siehe Kaatje (Schiff, 1980)